Уильям П. Гибсон (, 17 мая 1873, Уигтауншир — 27 марта 1932, Гифнок) — шотландский шахматист. Девятикратный чемпион Шотландии (1907, 1912, 1914, 1921, 1922, 1923, 1929, 1930, 1931 гг.). Один из самых титулованных шахматистов в истории Шотландии. Больше чемпионских титулов только у У. Фэйрхерста и Дж. Эйткена (11 и 10 соответственно).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Гибсона в базе Chessgames
 Личная карточка У. Гибсона на сайте 365Chess

Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Шахматисты XX века